Mattasholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mattasholmen, Pargas, Åboland, 
 Mattasholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Mattasholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Mattiholmen
Mattholmen

Robotskapade Finlandförgreningar